

Personnalités 

 Joseph Remillieux (né en 1940), physicien français ;
 Laurent Remillieux (1882-1949), prêtre catholique, proche du Sillon ;
 Pierre Étienne Rémillieux (1811-1856), peintre français.

Noms dérivés 
 (5695) Remillieux, astéroïde de la ceinture principale, du nom du physicien Joseph Remillieux.